Barbara Wood – crickettista inglese (?-1999)
 Barbara Wood – scrittrice britannica naturalizzata statunitense (n. 1947)